А. Х. Та́ммсааре, также А́нтон Та́ммсааре (псевдоним; известен также псевдоним А. Ханзен-Таммсааре и др.; настоящее имя Антон Ханзен; , , деревня Ветепере, волость Албу, Эстляндия, Российская империя — , Таллин, Эстония) — эстонский писатель, представитель критического реализма.

Биография

Детство и юность 
Антон Ханзен родился 30 января 1878 года на севере Эстонии, в Ярвамаа, на хуторе Таммсааре-Пыхья в волости Албу в крестьянской семье. Незадолго до этого родители купили хутор в долг, на выплату которого ушло несколько лет. Название родного хутора писатель позже сделал своим литературным псевдонимом.

Двое из двенадцати детей супругов Ханзенов умерли во младенчестве. Антон родился четвёртым.

Родители с раннего детства уделяли много внимания религиозному воспитанию и музыкальному образованию детей. У матери был хороший голос, она знала немало народных песен. Дети обучались игре на кантеле. Антон оказался самым способным к музыке и отец купил ему скрипку. Некоторое время будущий писатель даже мечтал стать профессиональным музыкантом.

В восьмилетнем возрасте Антон Ханзен поступил в волостную школу в деревне Прюмли, в десяти километрах от хутора. Его учителем стал Антс Тисс, человек необычайно трудолюбивый, который старался передать своим ученикам все знания, которыми владел. Уже в это время Антон начал писать стихи.

В 1892 году Антон смог продолжить своё образование в приходской школе в Вяйке-Маарья, которую возглавлял поэт и переводчик Якоб Тамм. Он подарил всем своим ученикам сборник своих стихов «Пробудившиеся голоса». Многие стихи Тамма Антон выучил наизусть. Он на всю жизнь запомнил литературные наставления своего учителя: писать ясно, естественно и просто. В Вяйке-Маарья Антон Ханзен встречал и других поэтов. Всё это способствовало тому, что интерес Ханзена к литературному творчеству стал перерастать в устойчивое увлечение.

В 1898 году, окончив школу, Ханзен отправляется в Юрьев (ныне Тарту), чтобы продолжить учёбу в частной гимназии Хуго Треффнера, в которой начал свою литературную деятельность. Это училище было интересно тем, что туда можно было поступить в любом возрасте и с любой подготовкой. В гимназии был многочисленный и пёстрый состав учеников: там учились как богатые, так и бедные. Это была поистине редкая галерея типов для будущего писателя, впоследствии Таммсааре изобразил её во втором томе своей эпопеи «Правда и справедливость».

Чтобы иметь возможность платить за обучение, Антон выполнял различные работы по дому, на кухне, а также проводил уроки в подготовительном классе.

Выпускные экзамены на аттестат зрелости Антон Ханзен сдавал в 1903 году в Нарвской гимназии. К этому времени он уже опубликовал 20 своих рассказов.

Газета «Вестник» 
С 1903 года писатель работал в редакции ревельской газеты «Вестник» в Таллине. Это было время предшествовавшего революции 1905 года подъёма общественной мысли и активности, которое характеризовалось прежде всего стремительным распространением революционных идей и сплочением рабочего класса. Здесь он познакомился с известными деятелями эстонской культуры — Э. Вильде, А. Лайкмаа и другими. Главным редактором газеты был Константин Пятс, в будущем ставший президентом Эстонской Республики. В творчестве Таммсааре также нашли своё отражение события 1905—1907 годов, особенно — жёсткое подавление революции.

Газета «Вестник», выходившая с 1901 года, отдавала приоритет экономическим интересам трудового люда и явилась выразителем интересов поднимающейся эстонской нации. В этой газете увидели свет многие рассказы молодого автора, включая «Знаменательный день», «Это верно», «Ради спасения», «Газетчица номер семнадцать» и другие.

Уже в самом начале литературной деятельности Таммсааре проявил себя как аналитик и летописец эстонского общества. Его герои — простые люди, крестьяне, бобыли, арендаторы. В повседневной жизни возникают конфликты то между мужем и женой, то между родителями и детьми, то враждуют соседи. Рассказы Таммсааре по манере изложения близки к повествованию мудрых народных сказителей прошлого.

В 1907 году газета была закрыта. Вскоре после этого Таммсааре поступил на юридический факультет Юрьевского университета, где проучился четыре года.

На Кавказе 
Весной 1911 года, во время сдачи государственных экзаменов, у него был выявлен туберкулёз лёгких, а позже и язва. Он вынужден был прервать учёбу и уехать лечиться на Кавказ, в санаторий в Сочи, где провёл два года (1912—1913). В это время он пишет очерки об эстонских переселенцах на Кавказ, философскую повесть «Мальчик и бабочка» и роман «Хозяин усадьбы Кырбоя», а также переводит на эстонский язык произведения Достоевского. В посёлке Эсто-Садок вблизи Сочи в настоящее время открыт Дом-музей писателя.

Первая мировая война 
Во время первой мировой войны писатель жил в северной Эстонии, в лесной деревне Койтъярве, внимательно следя за военными событиями. В эстонских газетах того времени печатались его антивоенные статьи, в которых писатель обличал бессмысленность и бесчеловечность империалистической войны. Его антивоенная публицистика представляет собой идейную параллель работам тех европейских писателей, которые на протяжении всей войны оставались на антимилитаристских позициях. Антивоенные выступления Антона Таммсааре публиковались в газетах, выходивших на эстонском языке, и поэтому не вызвали такого резонанса, как статьи немецких или французских писателей-антимилитаристов.

Период активного творчества 

В 1919 году Антон Таммсааре вернулся в Таллин и женился на Кэте-Амали Вельтман. Здесь вскоре наступает высший период его творчества, он становится одним из наиболее выдающихся эстонских прозаиков. Он защищал демократические и гуманистические идеалы, рассматривал наступление фашизма как кризис и гибель демократии, что может стать роковым для культурного развития всего человечества. По возвращении на родину он пишет романы «Новый Нечистый из пекла», «Жизнь и любовь», «Я любил немку». Вершиной творчества Таммсааре стал пятитомный роман «Правда и справедливость».

Жизнь писателя оборвалась 1 марта 1940 года от сердечного приступа за письменным столом в его рабочем кабинете в Кадриорге. Похоронен в Таллине на Лесном кладбище.

Память 

В 1978 году общественность отмечала 100-летие со дня рождения писателя. В центре Таллина у Театра оперы и балета «Эстония» был открыт памятник, авторами которого стали скульптор Яак Соанс и архитектор Ранто Лупп. Памятник находится в парке Таммсааре парк А.Таммсааре, капитально реконструирован в 2018 году.

В Таллине есть улица А. Х. Таммсааре и бизнес-центр «Таммсааре». Именем Таммсааре названа улица в Тарту. В Пярну есть бульвар А. Х. Таммсааре.

Портрет Таммсааре изображен на купюре номиналом 25 эстонских крон. 

А. Х. Таммсааре вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

«Правда и справедливость» 
«Правда и справедливость» (эст. «Tõde ja õigus») — пенталогия, считающаяся самой известной работой Антона Таммсааре.

Ещё в молодости, учась в гимназии, Антон Ханзен мечтал о том, чтобы у эстонцев была национальная эпопея о крестьянской жизни, подобная «Войне и миру» Льва Толстого у русских. Спустя много лет, в 1926 году, увидела свет первая книга пятитомной эпопеи «Правда и справедливость». С этим произведением Антон Таммсааре стал известен каждому эстонцу как мыслитель, философ, исследователь, художник-созидатель. Он стал самым читаемым писателем Эстонии. В 1933 году был издан последний, пятый том. Первый том эпопеи посвящен сложной жизни Андреса Пааса и его семьи на ферме Варгамяэ с 1872 по 1896 гг. Главный герой второй и третьей части, Индрек Паас (сын Андреса), переезжает из фермы в город, становится свидетелем восстаний и переворотов, пытается найти счастье в браке и в образе жизни среднего и высшего классов, но возвращается к своим корням для нового начала. В четвертом томе дана широкая панорама жизни Таллина 20-х годов. Герои пятой части возвращаются к истокам, в Варгамяэ.

Антон Таммсааре говорил, что разные части пенталогии рассказывают о разных «сделках» человека. Первая часть рассказывала об отношении к земле, вторая — к Богу, третья — к государству и обществу, четвёртая — к самому или к самой себе, пятая — к покорности.

Полный перевод эпопеи на русский язык был издан в 1967—1968 гг. в составе Собрания сочинений Таммсааре в 6 томах: — 1) Варгамяэ — том 1; — 2) Индрек I и 3) Индрек II — том 2; — 4) Любовь Карин — том 3; — 5) Возвращение — том 4. В 1998 г. первые две части были переизданы в Москве.

«Правда и справедливость» впервые переведена на английский язык и опубликована издательством Haute Culture Books в 2014 году (первая часть «Андрес и Пэару»). Полностью пенталогия была издана на немецком, французском, латышском и чешском языках. Первая часть пенталогии была также переведена на финский, польский, венгерский языки.

Наиболее известные произведения 
 1902 — «Kaks paari ja üksainus»
 1903 — «Vanad ja noored» — «Старики и молодые»
 1907 — «Raha-auk» — «Денежная дыра»
 1907 — «Uurimisel»
 1908 — «Pikad sammud» — «Длинные шаги»
 1909 — «Noored hinged» — «Молодые души»
 1910 — «Üle piiri» — «За гранью» (в других переводах — «За чертой»)
 1915 — «Poiss ja liblik» — «Мальчик и бабочка»
 1915 — «Keelest ja luulest» — «О языке и поэзии»
 1917 — «Kärbes» — «Муха»
 1917 — «Varjundid» — «Формы теней»
 1919 — «Sõjamõtted» — «Мысли о войне»
 1921 — «Juudit» — «Юдифь»
 1922 — «Kõrboja peremees» — «Хозяин усадьбы Кырбоя»
 1923 — «Pöialpoiss» — «Карлик»
 1924 — «Sic Transit» — «Так проходит»
 1926—1933 — «Tõde ja õigus» — «Правда и справедливость»
 1932 — «Meie rebane» — «Наша лисица»
 1934 — «Elu ja armastus» — «Жизнь и любовь»
 1935 — «Ma armastasin sakslast» — «Я любил немку»
 1936 — «Kuningal on külm» — «Королю холодно»
 1938 — «Hiina ja hiinlane» — «Китай и китайцы»
 1939 — «Põrgupõhja uus Vanapagan» — «Новый Ванапаган из Пыргупыхья»; по роману в 1964 году студией «Таллинфильм» был снят фильм «Новый нечистый из преисподней».
 в других переводах:
 «Новый Нечистый из Самого Пекла»,
 «Новый нечистый из пекла»,
 «Новый нечистый из преисподней»).
 Пролог и эпилог впервые опубликованы после смерти писателя, в 1953 году.

Экранизации 
На основе произведений Антона Таммсааре были сняты художественные фильмы: «Новый нечистый из преисподней» (1964), «Школа господина Мауруса (Индрек)» (по 2-й части «Правды и справедливости», 1976), «Хозяин Кырбоя» (1979), мультфильм «Весенняя муха» (1986). В 2019 г. вышел фильм «Правда и справедливость» по 1-й части эпопеи (реж. Т. Тоом).

Примечания

Литература 
 Anni, Aug. A. H. Tammsaare kui kultuurikriitik ja intellektualismi agoonia. Tartu: Akadeemia, 1938.
 Mihkla, K. A. H. Tammsaare elutee ja looming. Tartu: Noor-Eesti, 1938.
 Märka, V. Töö kui eesti kirjanduse püha lehm. Vikerkaar nr 6, 2006.
 Puhvel, H. (koost.) Sõna, mõte, inimene: A. H. Tammsaare 100. juubelile pühendatud lühiuurimusi. Tallinn: Eesti Raamat, 1977.
 Siimisker, L. A. H. Tammsaare: lühimonograafia. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1962.
 Sillaots, M. A. H. Tammsaare looming. Tartu: Noor-Eesti, 1927.
 Treier, E. Tammsaare elu härra Hansenina: pühendatud A. H. Tammsaare 125. sünniaastapäevale. Tallinn: Olion, 2002.
 Treier, E. (koost.) Tammsaare maailmakirjanikuna: kolm välismaa Tammsaare-uurijat. Tallinn: Olion, 2001.
 Trett, L. A.H. Tammsaare, nagu teda tundsin. Tallinn: Perioodika, 1998.
 Tuglas, Fr. A. H. Tammsaare: kriitiline essee. Tartu: Odamees, 1918.

Ссылки 
 
 
 A. H. Tammsaare majamuuseum (Дом-музей А. Х. Таммсааре)

Писатели Эстонии
Эстонские писатели
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники Тартуского университета
Выпускники гимназии Хуго Треффнера
Переводчики на эстонский язык
Писатели Эстонии XX века
Похороненные на Лесном кладбище Таллина